Ро́берт Фре́йзер (, при рождении Роберт Уильям Браун; ) — американский актёр, который появился в 224 фильмах (включая короткометражные) с 1910-х годов.

Биография 
Начал свою карьеру в фильмах с компании «Eclair», которая работала на технической базе компании «Universal». Сначала некоторое время выступал в театре, но потом начал сниматься в немых фильмах. Первой заметной ролью стал Иисус Христос в фильме 1912 года «Святой город», и в том же году сыграл главную роль в фильме «Робин Гуд».

Умер от лейкемии 17 августа 1944 года.

Избранная фильмография 

 1935 — Приговорённый к жизни / Condemned to Live — доктор Дюпре

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 portraits (New York City Public Library, Billy Rose collection)
 with Pola Negri in the 1924 film Men

Киноактёры США
Похороненные на кладбище Форест-Лаун